Brloh ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde Brloh pod Kletí (Berlau), Okres Český Krumlov
Gemeinde Brloh u Přelouče (Birloch), Okres Pardubice
Ortsteil Brloh u Drhovle (Bürloch) der Gemeinde Drhovle, Okres Písek
Ortsteil Brloh (Louny) (Bierloch) der Stadt Louny, Okres Louny

Siehe auch:
 Breloh